Габричидзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Владимир Габричидзе (род. 1968) — советский и грузинский теннисист и теннисный тренер, многократный чемпион СССР.
 Гурам Константинович Габричидзе — грузинский инженер-сейсмолог, профессор, член-корреспондент НАН Грузии.
 Мамука Гивиевич Габричидзе (в монашестве Михаил, род. 1966) — епископ Грузинской православной церкви, архиепископ Тианетский и Пшав-Хевсуретский.
 Нугзар Габричидзе (род. 1949) — советский и грузинский сотрудник правоохранительных органов, Генеральный прокурор Грузии в 2001—2004 годах.